Lenz är ett efternamn.

Personer
Bethany Joy Lenz (1981–), en amerikansk skådespelare
Emil Lenz (1804–1865), en rysk fysiker av balttyskt härkomst
Fritz Lenz (1887–1976), tysk läkare och eugeniker
Hermann Lenz (1913–1998, tysk författare
Jakob Michael Reinhold Lenz (1751–1792), en tysk författare
Leo Lenz (1878–1962), en österrikiskfödd tysk författare
Max Lenz (1850–1932), en tysk historiker
Maximilian Lenz (1860–1948), en österrikisk konstnär
Oskar Lenz (1848–1925). en tysk geograf och afrikaresande
Siegfried Lenz (1926–2014), en tysk författare
Wilhelm von Lenz (1808–1883), en rysk (balttysk) musikskriftställare